Omar Jasika era il campione in carica del torneo di singolare ragazzi, ma non ha preso parte a questa edizione.

Taylor Fritz ha conquistato il titolo battendo in finale il connazionale Tommy Paul con il punteggio di 6-2, 64-7, 6-2.

Teste di serie

  Taylor Fritz (campione)
  Michael Mmoh (quarti di finale)
  Mikael Ymer (quarti di finale)
  Hong Seong-chan (quarti di finale)
  Tommy Paul (finale)
  Reilly Opelka (terzo turno)
  Orlando Luz (secondo turno)
  Marcelo Tomas Barrios Vera (primo turno)

  William Blumberg (terzo turno)
  Corentin Denolly (terzo turno)
  Chung Yunseong (semifinale)
  Ly Nam Hoang (primo turno)
  Llyod George Harris (terzo turno)
  Akira Santillan (terzo turno)
  Casper Ruud (terzo turno)
  Stefanos Tsitsipas (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2015